José Antonio Sundheim (Barranquilla?–?) kolumbiai nemzetközi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1950-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 1967-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kolumbiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1957-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1965-ben  búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Svédországba a VI., az 1958-as labdarúgó-világbajnokságra és Chilébe a VII., az 1962-es labdarúgó-világbajnokságra, valamint Angliába a VIII., az 1966-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Előselejtezőket a CONCACAF és a CONMEBOL zónában irányított. 1962-ben kettő csoportmérkőzésen partbíróként foglalkoztatták. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1958-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

1962-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

1966-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Források 

Kolumbiai labdarúgó-játékvezetők
Barranquillaiak